Lesmesodon (Лесмесодон — „зуб из Месела”) је изумрли род плаценталних сисара из изумрле породице Proviverridae, који је у периоду од раног до средњег еоцена настањивао подручје Европе.

Етимологија назива

Опис 
Врста Lesmesodon behnkeae је тежила око 8,31 kg, Lesmesodon edingeri око 2,21 kg, док је врста Lesmesodon gunnelli тежила око 380 g.

Понашање и палеоекологија 
Врсте из рода Lesmesodon су биле мали копнени предатори који су се хранили са малим плијеном (глодарима, гуштерима и инсектима).

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Lesmesodon.

Временска распрострањенст рода Lesmesodon унутар породице Proviverridae

Види још 
 Класификација сисара
 Proviverridae

Референце 

Hyaenodonta
Изумрли сисари Европе